Kunigunde – forma tedesca del nome proprio di persona Cunegonda
936 Kunigunde – asteroide della fascia principale